est le nom de deux établissements de Downtown Los Angeles en Californie :  

  (aussi Quality Diner), un restaurant qui a cessé d'être utilisé comme tel et apparaît dans de nombreuses productions hollywoodiennes ; 
 , un club de jazz historique.